Primera División 2007/08 steht für folgende Spielzeiten in Fußballligen:

 Primera División 2007/08, Spanien
 Primera División (Mexiko) 2007/08, Mexiko
 Primera División de Costa Rica 2007/08, Costa Rica

Siehe auch:

 Primera Divisió 2007/08, Andorra
 Primera División (Chile) 2007 Apertura
 Primera División (Chile) 2007 Clausura
 Primera División (Chile) 2008 Apertura
 Primera División (Chile) 2008 Clausura